RP – Rzeczpospolita Polska
 RP – Ruch Palikota
 RP – Ruch Patriotyczny
 RP – międzynarodowy kod samochodowy dla Filipin
 Problem RP – w teorii obliczeń
 RP – Nadrenia-Palatynat, skrót niem. Rheinland-Pfalz
 RP – Rapid prototyping
 RP – Partia Republikańska w Namibii
 RP – Received Pronunciation, wymowa i akcent standardowego języka angielskiego używanego w Anglii
 

Rp.
 Rp. – skrót recepty
 Rp. – rupia indonezyjska

R.p.
 R.p. – rdzeń przedłużony

Przypisy